III. Benedek pápa (?-858)
III. Benedek (esztergomi érsek) (?-1276)